Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Xavier Péméja (manager)
 Guillaume Jan (Entraîneur lignes arrières)
 Sébastien Fouassier (Entraîneur lignes avant)

La saison

Transferts

Effectif 2017-2018

Calendrier et résultats

Matchs amicaux

 Stade aurillacois - USO Nevers :  15-27
 AS Béziers - USO Nevers :  18-22

Pro D2

Classement de la saison régulière 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Liens externes 
 

2017-2018
Nevers